Abdoulaye Cissé (ur. 1983) – burkiński piłkarz 
 Abdoulaye Cissé (ur. 1994) – gwinejski piłkarz